A NATO-kód vagy NATO-kódnév a szovjet és kínai haditechnikai eszközökre – elsősorban repülőgépekre és rakétákra – használt megnevezés, amely minden esetben egy-egy angol főnév. Bevezetését a hidegháború időszakában az tette indokolttá, hogy az eszközök eredeti szovjet vagy kínai típusneve sok esetben ismeretlen volt, valamint szükség volt olyan egyértelmű és könnyen használható azonosítókra, amelyeket a különböző nyelvű hadseregek egyértelműen tudtak használni az egymás közti kommunikációban. Habár a NATO-kódnevek használata a hidegháborús időszak terméke, azok máig széles körben használatban maradtak, még akkor is, ha az eszközök eredeti típusjelzése és neve is ismertté vált. A repülőeszközökre vonatkozó NATO-kódokat az öt ország képviselőiből álló Air Standardization Coordinating Committee (ASCC) osztotta ki és tartja karban.

A kódnevek rendszere 
A NATO-kódnév első betűje utal az eszköz jellegére, rendeltetésére. A vadászrepülőgépeknél az első betű F (az angol fighter szó első betűjéből), a bombázóknál B (=bomber), a szállító repülőgépeknél C (=cargo), a helikoptereknél H, a föld-föld rakétáknál S, a légvédelmi rakétáknál G, az előző kategóriákba be nem sorolható repülőgépek esetében M. A merevszárnyú gépeknél a légcsavaros repülőgépek esetében a NATO-kódnév egyszótagú, sugárhajtású gépeknél kétszótagú. Például a sugárhajtású MiG–29 vadászrepülőgép NATO-kódneve Fulcrum, amely F-fel kezdődik és kétszótagú. A Tu–95 légcsavaros gázturbinás bombázó repülőgép NATO-kódja Bear, amely B-vel kezdődik és egyszótagú. Ugyanazon típus különféle alváltozatainál a NATO-kódnevet az ABC egy-egy betűjével egészítették ki. Például a Tu–95MSZ változat NATO-kódja Bear–H.

Néhány haditechnikai eszközre az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma az eredeti NATO-kód kiegészítéseként külön kódot vezetett be. Ezeket a magyar szakirodalom Pentagon-kódként ismeri, és a NATO-kódnévvel együtt használatosak. A Pentagon-kódok a rakétákra, űreszközökre betűkből és sorozatszámokból álló jelzést használ. A föld-föld rakéták jele SS (surface to surface), a légvédelmi rakétáké SA (surface to air), a földi célok elleni rakétáké AS (air to surface), a légiharc-rakétáké AA (air to air), a páncéltörő rakétáké AT (anti tank), az űrhajózási hordozórakétáké SL. A haditengerészeti eszközök egy N (=naval) betűvel vannak kiegészítve, így például egy haditengerészeti légvédelmi rakétajelzése SA-N, a tengeri indítású, felszíni célok elleni rakéták jelzése SS-N. Hasonlóképpen a kínai eszközök nevei, melyekre az eredeti nomenklatúrában nem külön kód, a C betű hozzáadásával képződnek, így például a kínai felszín-felszín rakéták neve SS-C, vagy CSS. Például a K–5M légiharc-rakéta NATO-kódja Alkali, a Pentagon-kóddal kiegészített NATO-kódneve AA–1 Alkali.

Repülőgépek NATO-kódjai

Bombázók 
NATO-kódnevük B betűvel kezdődik az angol bomber (bombázó) szó első betűje alapján.

Szállító repülőgépek 
NATO-kódnevük C betűvel kezdődik az angol cargo (=áru, teher) szó első betűjéből.

Vadász- és vadászbombázó repülőgépek 
NATO-kódnevük F betűvel kezdődik az angol fighter (=vadászgép) szó első betűje alapján.

Helikopterek 
NATO-kódnevük H betűvel kezdődik az angol helicopter (=helikopter) szó első betűje alapján.

Egyéb feladatkörű repülőgépek 
NATO-kódnevük M betűvel kezdődik az angol miscellaneous (=egyéb) szó első betűje alapján. Ide tartoznak az egyéb harci repülőgépek kétüléses kiképző változatai is.

Rakéták NATO-kódjai

Légiharc-rakéták

Levegő-föld rakéták

Páncéltörő rakéták

Légvédelmi rakéták

Haditengerészeti légvédelmi rakéták

Föld–föld rakéták

Haditengerészeti felszín–felszín rakéták

Rádiólokátorok NATO-kódjai

Hadihajók NATO-kódjai

Felszíni hadihajók 
 Pauk − 12412 Molnyija−2
 Sarancha – 1240 Uragan

Tengeralattjárók 
 November – 627 Kit
 Oscar–I – 949 Granyit (Arhangelszk-osztály)
 Oscar–II – 949A Antyej (Krasznodar-osztály)
 Charlie–I – 670 Szkat
 Charlie–II –670M Szkat–M
 Delta–I – 667B Murena
 Delta–II – 667BD Murena–M
 Delta–III – 667BDR Kalmar
 Delta–IV – 667BDRM Gyelfin
 Kilo – 877 Paltusz
 Akula – 971 Scsuka–B (Barsz-osztály)
 Typhoon – 8941 Akula

Kapcsolódó szócikkek 
 GRAU-kód
 NATO fonetikus ábécé

Jegyzetek

További információk 
 http://www.ais.org/~schnars/aero/sopm-cod.htm
 Soviet Aircraft Codenames – Aerospaceweb.org

NATO